Paris:

 Paris — название французской столицы Париж латиницей.
 Paris — концертный альбом британской группы The Cure.
 Paris — музыкальный альбом Пэрис Хилтон.
 Paris — музыкальный альбом ZAZ.
 Paris — латинское название рода растений вороний глаз.
 Paris — американский рэпер.
 Paris — концертное видео немецкой группы Rammstein.

См. также 
 
 
 Хилтон, Пэрис ()